Alejandro de Zweibrücken (; 26 de noviembre de 1462 - 21 de octubre de 1514) fue Conde Palatino y Duque de Zweibrücken y de Veldenz entre 1489-1514.

Vida 
Era hijo del Conde Palatino Luis I de Zweibrücken y de su esposa Juana de Croÿ.

La Iglesia de Alejandro es la iglesia más antigua en Zweibrücken, una iglesia protestante del gótico tardío construida entre 1493 y 1514 como un regalo de Alejandro después de su retorno de un peregrinaje a Tierra Santa. Su cripta es el lugar de enterramiento de numerosos condes/duques de la línea de su familia.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en 1499 en Zweibrücken con la Condesa Margarita de Hohenlohe-Neuenstein, hija del Conde Kraft VI de Hohenlohe y de Elena de Wurtemberg. Tuvieron los siguientes hijos:
 Juana (1499-1537), una monja en Trier.
 Luis II (1502-1532).
 Jorge (1503-1537), canónigo en Trier, Estrasburgo y Colonia.
 Margarita (1509-1522), una monja en Marienberg bei Boppard.
 Ruperto (1506-1544).
 Catalina (1510-1542), desposó antes del 1 de febrero de 1541 al Conde Otón IV de Rietberg.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Die Genealogie der Wittelsbacher 

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Participantes cristianos en las cruzadas
Condes Palatinos de Zweibrücken